alcázar (vesting), een Spaans kasteel
Alcázar van Madrid
Alcázar van Segovia
Alcázar van Toledo
Koninklijk Paleis van Sevilla
Alcázar de los Reyes Cristianos, in Córdoba (Spanje)
Alcázar de San Juan, een stad in La Mancha (Spanje)
generaal Alcazar in de Kuifje-strips
Alcazar (band), een Zweedse popgroep
Alcazar (discotheek), een voormalige discotheek in Puttershoek